Моло́га — многозначный термин, может означать:

 Молога — левый приток Волги, впадающий в Рыбинское водохранилище.
 Молога — затопленный Рыбинским водохранилищем город в Ярославской области.
 Молога — деревня, Буйский район, Костромская область, Россия.
 Молога — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.